1 Dywizjon Samochodowy (II RP)
 1 Dywizjon Samochodowy (Rosja)